Alamo Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamo Creek (Colorado River), Fluss in Colorado
 Alamo Creek (Beartrap Creek), Fluss in Kalifornien (Ventura County)
 Alamo Creek (Contra Costa County), Fluss in Kalifornien (Contra Costa County) 
 Alamo Creek (El Jaro Creek), Fluss in Kalifornien (Santa Barbara County)
 Alamo Creek (Margarita Lake), Fluss in Kalifornien (San Luis Obispo County)
 Alamo Creek (Mutau Creek), Fluss in Kalifornien (Ventura County)
 Alamo Creek (Sweany Creek), Fluss in Kalifornien (Solano County)
 Alamo Creek (Twitchell Reservoir), Fluss in Kalifornien (San Luis Obispo County)
 Alamo Creek (Alamocita Creek), Fluss in New Mexico (Socorro County)
 Alamo Creek (Cañada Ancha), Fluss in New Mexico (Santa Fe County)
 Alamo Creek (Palo Blanco Creek), Fluss in New Mexico (Colfax County)
 Alamo Creek (Santa Fe River), Fluss in New Mexico (Santa Fe County)
 Alamo Creek (Alamito Creek), Fluss in Texas (Presidio County)
 Alamo Creek (Maxon Creek), Fluss in Texas (Brewster County)
 Alamo Creek (Rio Grande), Fluss in Texas (Brewster County)
 Alamo Creek (Bighorn River), Fluss in Wyoming
 Alamo de Cesario Creek, Fluss in Texas
 Alamo Pintado Creek, Fluss in Kalifornien
 South Alamo Creek, Fluss in Texas
 South Fork Alamo de Cesanio Creek, Fluss in Texas
 West Branch Alamo Creek, Fluss in Kalifornien

Alamo Creek steht für:
 Alamo Creek Park, einen Park in Wyoming

Siehe auch:
 Los Alamos Creek